Colander ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Colander (1590–1621), deutscher Komponist
 LaTasha Colander (* 1976), US-amerikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Kolander